Villa Barrientos ist der Name folgender Orte:

 Villa Barrientos (Inquisivi) in der Provinz Inquisivi, Bolivien
 Villa Barrientos (Sud Yungas) in der Provinz Sud Yungas, Bolivien
 Villa Barrientos (Warnes) in der Provinz Ignacio Warnes, Bolivien